Cinq-Janvier ou V-Janvier ou 5-Janvier, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

5 janvier, cinquième jour de l'année du calendrier grégorien.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

En France,

 Le  : Bombardement de Royan en Charente-Maritime, par l'aviation anglo-australienne, vers la fin de la seconde Guerre mondiale.
 Le  : Combat de Lévrecy sur l'actuelle commune de Velleguindry-et-Levrecey en Haute-Saône, pendant la guerre franco-allemande de 1870.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page :

Graphies en langues étrangères 

De tels odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, notamment :

En espagnol, « 5 de Enero » ou « Cinco de Enero »
 Au Pérou : événements non connus
 (Calle) 5 de Enero, à Iquitos dans la Région de Loreto.

En néerlandais, « 5 Januari » ou « Vijfde Januari »
 En Belgique (événements non connus) :
 Vijfde Januari straat, à Termonde dans la Province de Flandre-Orientale.

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisations des odonymes en langue étrangère

Homonymie
05